Lemminkäinen (Merikanto) - symfonisch gedicht gecomponeerd door Aarre Merikanto
 Lemminkäinen-suite - compositie van Jean Sibelius

 Lemminkäinen (mythologie) - Fins mythologisch figuur
 Lemminkäinen's Moeder - schilderij van de Finse schilder Akseli Gallen-Kallela

 Tapani Lemminkäinen - Fins artiest
 Lemminkäinen Groep - Fins bouwbedrijf